«Ве́стманнаэйяр» () — исландский футбольный клуб из города Вестманнаэйяра, входит в  (Íþróttabandalag Vestmannaeyja). Был одним из участников первого чемпионата Исландии, который был проведён в 1912 году.

Известные игроки 

  Дэвид Джеймс
  Асгейр Сигурвинссон
  Биркир Кристинссон
  Видар Эрн Кьяртанссон
  Гвюдмюндюр Тоураринссон
  Гуннар Торвальдссон
  Триггви Гюдмюндссон
  Хеймир Хадльгримссон
  Херманн Хрейдарссон
  Горан Алексич
  Джонатан Гленн
  Тони Маведже
  Эндрю Мвесигва
  Алан Мёркёре

Выступления в еврокубках

Достижения 
 Чемпион Исландии: 1979, 1997, 1998
 Вице-чемпион Исландии: 1971, 1972, 1982, 1999, 2001, 2004
 Обладатель Кубка Исландии: 1968, 1972, 1981, 1998, 2017
 Финалист розыгрыша Кубка Исландии: 1970, 1980, 1983, 1996, 1997, 2000, 2016
 Обладатель Кубка исландской лиги: 1997

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Вестманнаэйяр»

Футбольные клубы Исландии
Спорт в Исландии